Dit is een overzicht van de beste rijdsters en snelste tijden van de op de 1500 meter vrouwen (junioren).

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatsster junior als zij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Snelste vrouwen (junioren) 1500 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen (junioren) 1500 meter buitenbaan

Snelste vrouwen (junioren) 1500 meter laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 1500 meter vrouwen (junioren)

1500 meter schaatsen
Schaatslijsten